Ciliosporella är ett släkte av svampar. Ciliosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ciliosporella